Różne kraje nazywały serie swoich okrętów podwodnych oznaczeniem typ L:
 Brytyjski typ L 
 Amerykański typ L

Nazwy okrętów